Wengen peut faire référence à :

Toponymes 
 Wengen, une station suisse des Alpes bernoises
 La Valle, (en allemand, La Val, Wengen) est une commune italienne

Ortsteil 
Un ortsteil est un quartier d'une ville ou une annexe d'une commune.
 , ortsteil de Burgheim
 Wengen, ortsteil de Dießen am Ammersee
 Wengen (Eschenlohe), ortsteil d'Eschenlohe
 , ortsteil de Nennslingen
 Wengen (Oberstaufen), ortsteil d'Oberstaufen
 Wengen (Oy-Mittelberg), ortsteil d'Oy-Mittelberg
 Wengen, ortsteil de Sulzbach-Laufen
 Wengen (Villenbach), ortsteil de Villenbach
 Wengen (Weitnau), ortsteil de Weitnau

Un nom de famille 
 Leonhard à Wengen, un peintre suisse, oncle de Hans Rudolf
 Hans Rudolf à Wengen, un peintre suisse, neveu de Leonhard
 Johann Jakob à Wengen (1814–1875), architecte suisse

Divers 
  (en italien Formazione di Wengen), formation stratigraphique

Voir aussi 
 
 
 , une église

Source de la traduction